Live at Donington (álbum de AC/DC)
Live at Donington (álbum de Iron Maiden)

Desambiguação